Aleksandar Milenković ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Milenković (Radsportler) (* 1967), serbischer Radrennfahrer, Skilangläufer und Biathlet
 Aleksandar Milenković (Fußballspieler) (* 1994), serbischer Fußballspieler